Jack Harvey peut faire référence à :
 Jack Harvey (1881-1954), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
  (1918-1981), soldat britannique qui reçut la croix de Victoria ;
 Jack Harvey (1993-), pilote automobile britannique.